Montané est un patronyme porté notamment par : 

 Jacques Bernard Marie Montané (1751- après 1805), avocat, lieutenant civil et criminel du présidial de Toulouse ;
 Marc Montané (1829-1915),  homme politique français ;
 Pierre Montané (1919-1991), boxeur français ;
 Yvon Montané (né en 1942), homme politique français ;
 Manent-Montané, commune française du Gers.

Homonymie de patronyme